LEV peut signifier :
 Les Étoiles vagabondes, album du rappeur Nekfeu ;
 Librairie éditrice vaticane, maison d'édition catholique.